La saison 2009-2010 du Championnat de Géorgie de football était la  de la première division géorgienne. Le championnat, appelé Umaglesi Liga, regroupe les dix meilleurs clubs géorgiens au sein d'une poule unique, où les équipes se rencontrent quatre fois dans la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À la fin de la saison, les deux derniers du classement sont directement relégués en D2 et les deux meilleurs clubs de Pirveli Liga sont promus.

Le club de l'Olimpi Rustavi remporte le  de champion de Géorgie de son histoire en terminant en tête de la compétition, en devançant de 5 points le FC Dinamo Tbilissi et de 12 points le FC Zestafoni. Le tenant du titre, le WIT Georgia Tbilissi termine à la , à 15 points de l'Olimpi mais remporte un nouveau trophée avec une victoire en Coupe de Géorgie, face au FC Dinamo Tbilissi.

Deux clubs déclarent forfait avant le démarrage du championnat, il s'agit du FC Meskheti et du FC Mglebi. Ces désistements sont annoncés trop tard et ne peuvent pas permettre de repêchage. Il n'y aura donc que 10 clubs en première division cette année.

Les 10 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

 L'Olimpi Rustavi a reçu une pénalité de 3 points pour les incidents survenus lors de la rencontre face au FC Zestafoni; le match est remporté sur le terrain par l'Olimpi mais la rencontre est déclarée perdue pour les deux clubs.

Matchs

Première et deuxième phases 

|}

Troisième phase 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Géorgie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Géorgie de football
Géorgie
2009 en Géorgie
2010 en Géorgie